Gaubaea är ett släkte av svampar. Gaubaea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gaubaea